

Крутоярка — село, Узункольський район, Костанайська область

Крутоярка — присілок, Юргамиський район, Курганська область

Крутоярка — село, Кіровоградська область, Бобринецький район
 Крутоярка — село, Миколаївська область, Єланецький район
 Крутоярка — село, Харківська область, Первомайський район
 Крутоярка — селище, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Крутоярка — селище, Миколаївська область, Березанський район